Кондио (Сливен, 24. август 1964) је уметничко име бугарски поп-фолк певач Конду Стефанов Савов.

Дискографија

Албуми 
 -{Мъни, мъни}- (1998)
 -{Просто супер}- (1999)
 -{Искам те}- (2000)
 -{Завинаги заедно}- - са Лија (2000)
 -{Празно няма}- (2002)
 -{Страстни ритми}- (2005)
 -{Приятели}- (2007)
 -{The Best}- (2010)

Спотови 

Рођени 1964.
Бугарски певачи
Поп-фолк певачи
Роми у Бугарској